Zukunft steht für:
 Zukunft, Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt
 Zukunft, eine grammatikalische Kategorie des Verbs, siehe Futur

Zukunft ist der Name von:
 Die Zukunft, zweier sozialdemokratischer Zeitschriften mit anarchistischer Ausrichtung aus Wien bzw. Philadelphia
 Die Zukunft (Elsass), einer 1925–1927 in Saverne (Zabern) erschienenen deutschsprachigen unabhängigen Wochenzeitschrift
 Die Zukunft (Paris), einer 1938–1940 in Paris herausgegebenen Exil-Zeitschrift
 Die Zukunft (Zeitschrift SPÖ), einer seit 1946 in Wien erscheinende Monatszeitschrift
 Die Zukunft (Band), einer deutschen Rockband
 Di Tsukunft, einer jiddischen Zeitschrift
 Zukunft (Album), dem siebten Soloalbum des österreichischen Rappers RAF Camora (2021)
 Zukunft (Club), einem Techno-Club in Zürich
 Zukunft am Ostkreuz, ein Kunst- und Kulturzentrum im Berliner Stadtteil Friedrichshain
 Expedition Zukunft, einer Wissenschaftsausstellung, siehe Science Express
 Expedition in die Zukunft, einem Science-Fiction-Film
 Flucht in die Zukunft, einem Science-Fiction-Film
 Frohe Zukunft, Stadtteil in Halle (Saale)
 Helle Zukunft, einer isländische Partei, siehe Björt framtíð

Zukunft ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Zukunft (* 1929), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Hartwig Zukunft (1938–2020), deutscher Fußballspieler
 Karl Zukunft (1926–2002), deutscher Geheimdienstoffizier und Generalmajor des MfS
 Paul F. Zukunft (* 1955), Admiral der United States Coast Guard

Siehe auch:
 Haus der Zukunft